Arue – comune francese delle Landes
Arue – comune della Polinesia francese
Arue – settimo singolo del gruppo musicale Bump of Chicken